

Arte 
 Chitarra – opera realizzata nel 1913 dal pittore spagnolo Pablo Picasso
 Chitarra – opera realizzata tra il 1912 e il 1913 dal pittore spagnolo Pablo Picasso
 Chitarra sul tavolo – opera realizzata nel 1914 dal pittore spagnolo Pablo Picasso

Gastronomia 
 Chitarra – attrezzo usato per fare gli spaghetti o i maccheroni alla chitarra

Stampa 

 Chitarre – rivista musicale italiana mensile fondata da Max Stefani.

Musica 
 Chitarra – strumento musicale cordofono